RUPTED est un groupe Suisse de metalcore, originaire du Valais en Suisse romande.

Biographie 
Rupted est formé en 2014 par Jeff et Lucien à Martigny en Valais. Tous deux jouaient dans deux formations différentes, (Dream Homeless, punk-rock pour l'un et Versus People shoegaze pour l'autre). Le nom Rupted, à ne pas confondre à "ruptured" (rupture), vient de "Korrupted House Records", le label indépendant anciennement créé par Jeff.

Ils sont rejoints en 2015 par Michael (dit Mic), suivi de David (dit Daffy), qui avait déjà joué dans plusieurs groupes, tel que Smell Of Sound, le plus notable.

Le style de musique vers lequel se dirige le groupe est finalement un mélange de metalcore et punkhardcore ils se disent proche d'un style tel que Deftones musicalement mais plus proche d'un Norma Jean mélangeant un Knocked Loose.

Leur tout premier concert ensemble se déroula pour un concours/tremplin pour l'Avalanche Festival. Sur les cinq groupes de la soirée, Rupted en sortit vainqueur à l'unanimité.

Blind Your Mind 
Le 21 octobre 2017, le groupe sort son premier album 13 titres "Blind Your Mind", enregistré  par Yellow Recording.

Nouvelle formation 
En 2018, Mic doit cesser son activité avec le groupe. La recherche d'un nouveau membre dure presque une année jusqu'à ce que Daffy rencontre un bassiste lors d'un trip, Greg. Dans le même laps de temps, Jeff avait rencontré Chris, un Irlandais brasseurs de bière, qui vivait depuis quelques années en Suisse et qu'il rencontrait parfois pour un potentiel nouveau projet. En 2019, Rupted était désormais formé d'un nouveau bassiste et d'un deuxième guitariste. Le premier concert a lieu deux semaines plus tard, puis le deuxième. Lors du troisième, ils se rendent compte que Greg n'était pas forcément très à l'aise et n'allait pas forcément dans le même sens musical qu'eux. Après deux mois avec le groupe, d'un commun d'accord avec lui, ils décidèrent de s'en séparer. À nouveau sans basse, Lucien prit la décision de troquer sa guitare 7 cordes contre une basse 4 cordes. Et c'est enfin de cette façon que la formation prit racines.

Le groupe entra dans une nouvelle aire créative, grâce à Chris. Son ouverture musicale lui permettait d'écouter autant de Trash metal que du post-punk, shoegaze et son côté technique à la guitare ouvraient au groupe de nouveaux horizons. Leur style devint plus défini et plus marqué avec le temps, loin des couplets/refrains ordinaires.

Le groupe en stand-by 
La période Covid arriva et Chris eut une proposition professionnelle à Berlin. En l'espace de 3 mois, Chris enregistra tous ses rushs pour "Self Talk" à leur studio avant son départ, ainsi qu'un clip maison. Ils prirent ensuite le temps pendant l'année 2021 et 2022, d'enregistrer la batterie, la basse et les voix.

Membres

Membres actuels 

 Jeff Perrottet - Chant
 Lucien Grandjean - Bass
 Chris Treanor - Guitar
 David Vallotton - Drum

Anciens Membres 

 Michael Rouge - Bass
 Greg - Bass

Chronologie

Discographie 

 2017 : Blind Your Mind
 2023 : Self Talk</div>

Liens externes 
Bandcamp

Références 
 

Groupe suisse de metalcore